Beauty & Crime — седьмой студийный альбом американской певицы Сюзанны Веги, вышедший в 2007 году. Первый за пять лет, после выхода предыдущего диска, Songs in Red and Gray.

Об альбоме 
После выхода альбомов Nine Objects of Desire и Songs in Red and Gray, имевших весьма скромный коммерческий успех, Сюзанна Вега покинула лейбл A&M Records, с которым она работала всю свою карьеру. Промежуток времени между Songs in Red and Gray и Beauty & Crime певица провела в гастрольном туре, а в 2006 году был заключён контракт с лейблом Blue Note Records, специализирующемся преимущественно на джазовой музыке. Beauty & Crime — концептуальная запись на тему Нью-Йорка — была выпущена в июле 2007 года.

Список композиций 
 «Zephyr & I» — 3:10
 «Ludlow Street» — 3:16
 «New York Is A Woman» — 2:54
 «Pornographer’s Dream» — 3:23
 «Frank & Ava» — 2:38
 «Edith Wharton’s Figurine» — 2:23
 «Bound» — 4:43
 «Unbound» — 3:34
 «As You Are Now» — 2:20
 «Angel’s Doorway» — 2:55
 «Anniversary» — 2:57
 «Obvious Question» (бонус-трек) — 1:50

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Сюзанны Веги
Концептуальные альбомы
Альбомы Blue Note Records